

Єрмолино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Єрмолино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Єрмолино — село, Ленінський міський округ, Московська область

Див. також 
 Опитного хозяйства Єрмолино